Budge Patty ha battuto in finale Jaroslav Drobný 6–1 6–2 3–6 5–7 7–5.

Teste di serie
 Jaroslav Drobný (finalista)
 Frank Sedgman (ottavi di finale)
 William Talbert (semifinali)
 Eric W. Sturgess (semifinali)
 Arthur Larsen (quarti di finale)
 John Bromwich (quarti di finale)
 Budge Patty (campione)
 Victor Elias Seixas (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Internazionali di Francia 1950